Advent poate fi:

 Advent, perioada de dinaintea Crăciunului în Biserica Romano-Catolică
 Advent International, companie de private equity
 Coroana din Advent